

Старохалілово — присілок, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Старохалілово — село, Дуванський район, Башкортостан